В одиночному розряді тенісного турніру Waikoloa Championships 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Сандрін Тестю здобула титул, у фіналі перемігши Жустін Енен, яка знялась за рахунку 6-3, 2-0.

Сіяні гравчині 

  Жустін Енен (фінал)
  Сандрін Тестю (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  Ліза Реймонд (півфінал)

 Емі Фрейзер (2-ге коло)
 Марлен Вайнгартнер (2-ге коло)
 Мейлен Ту (чвертьфінал)
 Лілія Остерло (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Waikoloa Championships